Изо́това — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Изотова, Вероника Эдуардовна (род. 1960) — советская и российская актриса.
 Изотова, Галина Сергеевна (род. 1960) — депутат Государственной думы РФ.
 Изотова, Екатерина (род. 1990) — белорусская спортсменка-боксёр.
 Изотова, Кира Владимировна (1931—2013) — советская и российская певица (сопрано), музыкальный педагог. См. также